Parthénope et ses déclinaisons (Partenope, Parthenope, ...) peuvent faire référence à :

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Parthénope fille de Stymphalos, mère d'Évérès par Héraclès.
 Parthénope fille d'Ancée, mère de Lycomède par Apollon.
 Parthénope la sirène, fille de Melpomène et d'Achéloos.
 Parthénope princesse de Tyr, fille d'Agénor et de Téléphassa, mère de Thracé par Océanos.

Voir aussi :
 Parthénopée, fils d'Atalante.

Astronomie 
 En astronomie, (11) Parthénope est un astéroïde, nommé d'après la sirène.

Musique 
 En musique :
 La Partenope est un opéra d'Antonio Caldara et Giuseppe Boniventi (1701).
 Partenope est un opéra de Leonardo Vinci (1725).
 Partenope est un opéra de Haendel (1730).
 Partenope est un opéra de Nicola Porpora (1742).
 Partenope est un opéra de Giuseppe Scarlatti (1749).
 Partenope est un opéra de Johann Adolph Hasse (1767).
 Partenope est un opéra de Vicente Martín y Soler (1782).
 Partenope est un opéra de Luigi Mancia.
 Partenope est un opéra de Manuel Zumaya.
 Partenope est un opéra de Giambattista Costanzi.
 Partenope est un opéra de Luca Antonio Predieri.
 Partenope est un opéra de Domenico Sarro.
 Partenope est un opéra d'Antonio Peregrino Benelli.
 Partenope consolata est un opéra de Giuseppe Sigismondo.
 Partenope nell'Adria est un opéra d'Ignazio Fiorillo.

Littérature 
 En littérature, Parthenope est une collection de la maison d'édition Biotope spécialisée dans les ouvrages naturalistes.

Sport 
 En sport, Partenope est un club de rugby  italien.

Marine
 Le Partenope est un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).
 Le Partenope est une frégate à voile de la Marine royale du Royaume des Deux-Siciles, acquise ensuite par la Regia Marina.

Histoire et géographie 
 Parthénopé, nom de la colonie grecque de Cumes fondée au cours du  siècle avant notre ère qui deviendra Naples.
 Parthénope est également le nom d'une université napolitaine.
 La République parthénopéenne fut une éphémère république sœur proclamée le  à Naples par les troupes françaises.

Zoologie 
 En zoologie, Parthenope, un genre de crabes de la famille des Parthenopidae.

Voir aussi